Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn 2022/2023 – 43. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Austrii zorganizowany przez Austriacki Związek Piłki Siatkowej (niem. Österreichischer Volleyball Verband, ÖVV). Zainaugurowany został 25 października 2022 roku. Brały w nim udział kluby z Austrian Volley League, Austrian Volley League 2 oraz Landesligi.

Rozgrywki składały się z 1. rundy, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfnałów oraz finału. Wszystkie rundy toczyły się systemem pucharowym. O awansie decydowało jedno spotkanie.

Finał odbył się 6 lutego 2023 roku w Universitäts-Sportinstitut w Innsbrucku. Po raz szósty Puchar Austrii zdobył klub , który w finale pokonał . MVP finału wybrany został Niklas Kronthaler.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

1. runda

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w Austrii
2023 w Austrii
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej